mini|120px| Porto
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 2012 fand vom 5. bis 9. September in der portugiesischen Hafenstadt Porto statt. Es war die erste Weltmeisterschaft, die von Portugal ausgerichtet wurde.

Die Weltmeisterschaft wird seit 1928 in der Karambolagevariante Dreiband ausgetragen. Titelverteidiger war der Niederländer Dick Jaspers.

Turnierkommentar 
Insgesamt hatten sich 48 Teilnehmer für das Turnier qualifiziert. In der Vorrunde wurde im Round Robin-Modus in Dreiergruppen auf 40 Points gespielt. Die 16 Gruppensieger kamen weiter. Ab dem Achtelfinale wurde dann im K.-o.-System auf 40 Points gespielt. Diese Regel wurde gegenüber dem Vorjahr geändert und gilt seit dem 7. Juli 2012.

Deutschland wurde vertreten durch den Essener Martin Horn und Markus Dömer aus Dortmund, der zum ersten Mal an der WM teilnahm. Für Österreich spielte der WM-Dritte von 1996 Gerhard Kostistansky, die Schweiz war nicht vertreten.

Für eine negative Überraschung sorgte der 15-fache Weltmeister Torbjörn Blomdahl aus Schweden. Trotz Punktegleichstandes schloss er als Letzter die Gruppenphase ab und schied mit Platz 33 vorzeitig aus dem Turnier aus – sein schlechtestes Ergebnis seit Jahren. Für Markus Dömer lief die WM ebenfalls nicht sehr erfolgreich. Er musste nach zwei Niederlagen gegen den stark spielenden Eddy Leppens aus Belgien und den Türken Lütfi Çenet in der Gruppenphase die Segel streichen. Der holländische Titelverteidiger wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann beide Gruppenspiele. In seinem zweiten Spiel gegen den Argentinier Juan-Pablo Sisterna brauchte er nur 16 Aufnahmen zum Gewinn der Partie und hatte damit einen hervorragenden ED von 2,500. Dem Koreaner Lee Choong-bok gelang das ebenfalls in seinem Spiel gegen den Spanier Javier Palazón. Toppen konnte die beiden aber Kim Kyung-roul aus Korea mit 2,857 gegen den Kolumbianer Juan-Carlos Toro. Den besten GD der Gruppenphase spielte der Türke Murat Naci Çoklu mit 2,105. Die Höchstserie (HS) schaffte der Franzosen Jérémy Bury mit 14.

Die Endrunde wurde vom Belgier Eddy Merckx dominiert. Zuerst schickte er Martin Horn in nur 15 Aufnahmen (40:15) und einem GD von 2,666 nach Hause. Im Viertelfinale ließ er dem Ägypter Sameh Sidhom in 18 Aufnahmen (40:19) keine Chance. Nur eine Woche nach seinem Sieg in Lommel traf Merckx im Halbfinale erneut auf seinen Landsmann, den Weltranglistenersten Frédéric Caudron. Erneut setzte er sich (40:30) durch und traf im Finale auf den Koreaner Choi Sung-won. Der hatte dem Belgier beim 40:24 ebenfalls nichts entgegenzusetzen. Merckx gewann damit nach 2006 zum zweiten Mal die Weltmeisterschaft. Schmerzlicher als die Silbermedaille wird für Choi die entgangene Prämie von 100.000 € bzw. 200 € monatlichen Pensionszuschuss bis ans Lebensende gewesen sein. Diesen Preis hat die koreanische Regierung für den ersten Weltmeister aus ihrem Land ausgesetzt.

Seitens der Spieler wurde massive Kritik am deutlich zu kleinen Turniersaal geübt. Bei der ersten Sichtung hielten ihn viele für den Trainingsraum. Während der Gruppenphase war der Raum in zwei Hälften mit je zwei Tischen geteilt, getrennt durch eine Tribüne. Sie bot nur je 35 Zuschauern Platz. Die Tribüne wurde zur Finalrunde abgebaut, sodass immerhin 150 Zuschauer dem Geschehen folgen konnten. Ausgeschiedene Spieler, die zuschauen wollten – es gab Anwesenheitspflicht während des gesamten Turniers – und die nicht rechtzeitig einen Platz fanden, mussten sich die Spiele auf Monitoren in einem Vorraum ansehen. Unter den Zuschauern war auch der ehemalige 8-fache Weltmeister Ludo Dielis aus Belgien. Dielis, Chef des Organisationskomitees der Weltmeisterschaft 2013 in Antwerpen, konnte in Porto wertvolle Anregungen für die Ausrichtung der WM in seiner Heimatstadt gewinnen, positive wie negative. Die Tatsache, dass er 2013 einen Landsmann als Titelverteidiger vorstellen kann, wird ihm das Finanzieren der Organisation, sowohl bei staatlichen Stellen, als auch bei lokalen Sponsoren leichter machen. Dielis ist dafür bekannt, dass es ihm leicht fällt, Finanzmittel zu akquirieren.

Allgemeine Informationen 

Es galt das Regelwerk der UMB für Dreiband/Singles (Stand vom 7. Juli 2012). Gespielt wurde in der Gruppenphase in 16 Dreiergruppen, die Erstplatzierten kamen ins Viertelfinale.

Teilnahmegebühr:
 200 €

Aufwandsentschädigung:
 Kontinentalspieler: 500 €
 Interkontinentalspieler: 700 €

Spielfolge:
 Spieler 2 gegen Spieler 3
 Spieler 1 gegen Verlierer 2/3
 Spieler 1 gegen Gewinner 2/3

Gewertet wird wie folgt:
 Match Points (MP)
 Generaldurchschnitt (GD)
 Bester Einzeldurchschnitt (ED)
 Höchstserie (HS)

Zeitregulierung:
 40 Sekunden je Stoß.
 Nach Ablauf der Zeit (akustisches Signal) wird der Ball für den Gegner neu aufgesetzt.
 Zwei Verlängerungen je Satz innerhalb der 40 Sekunden waren möglich, neues Zeitlimit: 80 Sekunden.
Nachstoß:
 Qualifikationsrunde: Ja
 Finalrunde: Ja.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte

Teilnehmer 

Das Teilnehmerfeld bestand aus 48 Spielern, wobei der Titelverteidiger Dick Jaspers automatisch zur Teilnahme berechtigt war. Die ersten 20 Spieler der Weltrangliste (Plätze 2–21) waren direkt eingeladen. Die Plätze 22–45 wurden durch die einzelnen Kontinentalverbände nominiert, wobei folgende Aufteilung galt: Europa (CEB): 12, Amerika (CPB): 8 und Asien (ACBC): 4. Die Plätze 46 und 47 wurden über Wildcards des Ausrichterverbandes (hier: FPB) vergeben, die UMB selbst nominierte Spieler Nummer 48.

Gruppenphase

Finalrunde 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Gespielt wurde auf 40 Points mit Nachstoß. Alle angegebenen Spielzeiten beziehen sich auf die Ortszeit (GMT = Berlin −1 h).

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Spiele und Ergebnisse – Teil 1. Auf: Kozoom.com. Abgerufen am 16. September 2012.
 Spiele und Ergebnisse – Teil 2. Auf: Kozoom.com. Abgerufen am 16. September 2012.

Einzelnachweise 

2012
Weltmeisterschaft
Billardturnier in Porto